Der Unicodeblock Bassa Vah (U+16AD0 bis U+16AFF) beinhaltet die Schriftzeichen der Bassa-Schrift, welche in den 1910er Jahren von Missionaren erstellt wurde, um die Bassa-Sprache zu schreiben.

Liste 
Die  Zeichen U+16AF0 bis U+16AF4 haben die Allgemeine_Kategorie und die  bidirektionale Klasse "Markierung ohne Extrabreite"  und das Zeichen U+16AF5 die Kategorie "andere Punktierung" und die Klasse "links nach rechts".
Alle anderen Zeichen haben die Kategorie "anderer Buchstabe" und die Klasse "links nach rechts".

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch, 81 kB)
 Noto-Font für Bassa Vah